Marly peut faire référence à :

Patronymes 
 Andrée Marly (1885-1920), actrice française, de théâtre et de cinéma de la période du cinéma muet ;
 Anna Marly (1917-2006), chanteuse et guitariste d'origine russe ;
 Bouchard de Marly (-1226), chevalier croisé ;
 Florence Marly (1918-1978), actrice tchèque ;
 Guy Marly (1921-2008), acteur et chanteur français ;
 Hervé Marly, auteur de jeux de société ;
 Michèle Marly, actrice française.

Musique 
 Marly-Gomont, chanson du rappeur français Kamini sortie en 2006.

Toponyme

France 
 Marly, commune française de la Moselle ;
 Marly, commune française du Nord (également connue sous le nom de Marly-lez-Valenciennes) ;
Marly-Gomont, commune française de l'Aisne ;
Marly-la-Ville, commune française du Val-d'Oise ;
Marly-le-Roi, commune française des Yvelines, chef-lieu du canton de Marly-le-Roi qui abrite le château de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas situé à Port-Marly.
L'aqueduc de Marly
Le château de Marly ;
Les chevaux de Marly
Le domaine national de Marly-le-Roi ;
La forêt de Marly ;
La machine de Marly (à Bougival) servant à remonter l'eau de la Seine aux réservoirs de Marly-le-Roi qui alimentaient les jardins du château de Versailles.
Marly-sous-Issy, commune française de Saône-et-Loire ;
Marly-sur-Arroux, commune française de Saône-et-Loire ;
Le Port-Marly, commune française des Yvelines, entre Marly-le-Roi et la Seine ;
Mareil-Marly, commune française des Yvelines.

Le canton de Marly, ancien canton français de l'Aisne ;
Le canton de Marly, canton français du Nord, créé en 2015.

Belgique
 Marly est un lieu-dit de l'ancienne commune bruxelloise de Neder-Over-Heembeek, le long du canal de Willebroeck. Il tient son nom d'une ancienne brasserie qui s'y trouvait et portait ce nom en référence au château français. Cette brasserie, transformée et embellie fut la propriété de la famille Meeûs entre 1690 et 1832.
 Son nom a ensuite été repris par diverses entreprises établies le long du canal, en particulier au XXe siècle : brasserie, huileries et cockerie dites du Marly.
 L’hôtel du Marly était un hôtel à Westerlo en 1910.
 Le Marlybrug  est un pont de la commune de Westerlo.

Suisse 
 Marly, commune suisse du canton de Fribourg ;
Villarsel-sur-Marly, commune suisse du canton de Fribourg.

Autres 
Simca Marly, véhicule de la firme Simca.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France